Ortsname Alt Gaarz:

 Alt Gaarz, bis 1938 Name der heutigen Stadt Rerik, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern.
 Alt Gaarz (Jabel), Ortsteil der Gemeinde Jabel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern.
 Alt Gaarz (Lärz), Ortsteil der Gemeinde Lärz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte